Hindustan – termine geografico riferito in senso stretto alla pianura indo-gangetica
 Hindustan Aeronautics – società aerospaziale indiana
 Hindustan Times – quotidiano indiano
 Hindustan Motors – casa automobilistica indiana

Pagine correlate 
 HMS Hindustan